Fuse o FUSE puede hacer referencia a:

 Fuse, banda de rock de los Estados Unidos;
 Fuse, canal de televisión estadounidense;
 Explorador Espectroscópico en el Ultravioleta Lejano, también conocido como FUSE, observatorio espacial de la NASA;
 Sistema de archivos en el espacio de usuario, también conocido como FUSE, módulo cargable de núcleo para sistemas operativos de computadoras tipo Unix.